

Cinema 
 The Wash – film del 1988 diretto da Michael Toshiyuki Uno
 The Wash – film del 2001 diretto da DJ Pooh

Geografia 
 The Wash – estuario del Regno Unito

Musica 
 The Wash – album del 2001 della colonna sonora di The Wash
 The Wash di Dr. Dre e Snoop Dogg del 2002